Sezonul de Formula 1 din 1976 a fost cel de-al 30-lea sezon al curselor auto de Formula 1 FIA. A inclus cea de-a 27-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 19-a ediție a Cupei Internaționale pentru Constructorii de F1. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaisprezece curse, începând în  pe 25 ianuarie și terminându-se în  pe 24 octombrie. În sezonul 1976 s-au desfășurat și două curse care nu au făcut parte din campionat.

Într-un sezon extraordinar de politic și dramatic, Campionatul Mondial i-a revenit pilotului McLaren, James Hunt, cu un punct peste campionul en-titre al Ferrari, Niki Lauda, deși Ferrari a luat Cupa Internațională pentru Constructorii de Formula 1. Hunt se mutase de la echipa Hesketh la McLaren, luând locul dublului campion mondial Emerson Fittipaldi, care se mutase să conducă pentru echipa Fittipaldi Automotive a fratelui său Wilson pentru sezon. Controversa a început în Spania unde Hunt a fost inițial descalificat de pe primul loc, oferindu-i victoria lui Lauda, doar pentru ca decizia să fie anulată în apel luni mai târziu. Tyrrell P34 cu șase roți i-a derutat pe sceptici câștigând în Suedia, cu Lauda pe locul al treilea și Hunt pe locul cinci. Hunt a câștigat în Franța și în Marea Britanie dar, aparent, cursa a fost reluată după un prim tur, iar Hunt a condus pe un drum de acces revenind la boxe, ceea ce era împotriva regulilor. El a fost în cele din urmă descalificat după un apel de la Ferrari. Lauda a devenit câștigătorul oficial al cursei.

Lauda a avut un accident masiv în Germania de Vest și părea probabil să moară din cauza rănilor sale. Hunt a câștigat cursa și a terminat pe locul patru după John Watson într-un Penske (singura victorie a echipei) în Austria. După ce a ratat două curse, Lauda a revenit pentru a termina pe locul 4 în Italia, unde Hunt, Jochen Mass și Watson au fost retrogradați în spatele grilei pentru încălcări ale regulamentelor. Hunt a câștigat în Canada și în SUA, dar Lauda a ocupat locul al treilea pentru a-l conduce pe Hunt cu trei puncte înainte de cursa finală din Japonia. În condiții meteorologice îngrozitoare, Mario Andretti a câștigat, Lauda s-a retras din cauza condițiilor periculoase, iar Hunt a terminat în cele din urmă pe locul al treilea pentru a lua titlul.

Chris Amon a condus în ultimul său Mare Premiu, în Germania, nereușind să câștige o singură cursă în cariera sa. Mașinile Wolf–Williams din 1976 erau inițial Hesketh, iar Williams părăsise echipa până în septembrie. După plecarea echipei Matra la sfârșitul sezonului , niciun constructor francez nu a concurat în Formula 1 timp de trei sezoane până la sosirea lui Ligier la începutul acestui sezon. Constructorul cu licență americană Shadow a primit o licență britanică, devenind astfel primul constructor care și-a schimbat oficial naționalitatea.

Filmul Rush din 2013 se bazează pe acest sezon, concentrându-se pe rivalitatea și prietenia dintre James Hunt și Niki Lauda.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Următorii piloți și constructori au participat în Campionatul Mondial al Piloților din 1976 și în Cupa Internațională a Constructorilor de F1 din 1976.

Echipele private care nu și-au construit propriul șasiu și au folosit șasiurile constructorilor existenți sunt arătate mai jos. Toate au folosit motorul Ford Cosworth DFV 3,0 V8.

Calendar 
Următoarele șaisprezece Mari Premii au avut loc în 1976.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Clasament Campionatul Mondial al Piloților 

Punctele au fost acordate pe o bază de 9–6–4–3–2–1 primilor șase clasați în fiecare cursă. Cele mai bune șapte rezultate din primele opt curse și cele mai bune șapte rezultate din restul de opt curse au fost luate în considerare pentru Campionatul Mondial.

Clasament Cupa Internațională pentru Constructorii de F1 
Punctele au fost acordate pe o bază de 9–6–4–3–2–1 primilor șase clasați în fiecare cursă, dar numai primei mașini care a terminat pentru fiecare constructor. Cele mai bune șapte rezultate din primele opt curse și cele mai bune șapte rezultate din restul de opt curse au fost luate în considerare pentru Cupa Internațională.

Curse non-campionat 
Două curse non-campionat pentru mașinile de Formula 1 au fost, de asemenea, organizate în 1976.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1976 în sport